Schörging ist der Ortsname von

 Schörging (Bernau am Chiemsee), Ortsteil der Gemeinde Bernau am Chiemsee, Landkreis Rosenheim, Bayern
 Schörging (Oberbergkirchen), Ortsteil der Gemeinde Oberbergkirchen, Landkreis Mühldorf am Inn, Bayern
 Schörging (Tacherting), Ortsteil der Gemeinde Tacherting, Landkreis Traunstein, Bayern